Schrott – calciatore austriaco di ruolo centrocampista
Andreas Schrott (1981) – calciatore austriaco di ruolo difensore
Beate Schrott (1988) – atleta austriaca
Karl Schrott (1953) – slittinista austriaca
Miran Schrott (1972-1992) – hockeista su ghiaccio italiano